Сасье́рж-Сен-Жерме́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 130 км на юг от Орлеана, 17 км на восток от Шатору.

Население 

Население — 457 человек (2007).

Достопримечательности 

 Романская церковь XII века (памятник)
 Военный мемориал

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini